Ruby (nascida em 21 de abril de 1972, em Akron, Ohio, Estados Unidos) é uma ex-atriz pornográfica (também conhecida como Jennie, Ruby Jewel e Ruby Cheeks). Ela entrou para o Salão da Fama do AVN no  ano de 2008.

Prêmios 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos eróticas